Takahata bezeichnet:
 Takahata (Yamagata), eine Stadt in der Präfektur Yamagata
 Takahata (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser
 (48807) Takahata, einen Asteroiden

Takahata ist der Familienname folgender Personen:
 Isao Takahata (1935–2018), japanischer Regisseur
 Keita Takahata (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Kotomi Takahata (* 1989), japanische Tennisspielerin
 Takahata Seiichi (1887–1978), japanischer Unternehmer
 Tomoya Takahata (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Tsutomu Takahata (* 1968), japanischer Fußballspieler